Paid é um filme dos Países Baixos lançado em inglês, dirigido por Laurence Lamers, realizado entre 2004 e 2005 e com Anne Charrier, Murilo Benício, Tom Conti, Guy Marchand, Corbin Bernsen, Marie France Pisier, Beppe Clerici, Tygo Gernandt.

Sinopse 

Paid é um filme noir, de acordo com a tradição do estilo gangster francês. E a história de personagens  envolvidos com o sub mundo do crime. Apesar do arrependimento da escolha que fizeram, os protagonistas, Paula e Michel, não conseguem sair deste mundo. Secretamente esses personagens almejam por uma vida  honesta e mais significativa. E também a história de amor entre eles. Paula Gireaux, uma garota parisiense de programa de 28 anos morando em Amsterdam e o assassino profissional  Michel Angelo. O destino destes personagens muda abruptamente quando um garoto  boliviano de seis anos, entra  em suas vidas, dando-lhes uma razão de viver e a vontade de lutar por uma vida melhor. Porém, no momento em que Paula e Michel decidem escapar deste submundo, Paula se da conta de estar envolvida em um acerto que fez com o inglês Rudi Dancer, poderoso  barao das drogas. O acordo,quando realizado, lhe pareceu irrecusável, mas contudo, tornou-se um inferno e obstaculo para o romance com Michel.

Afinal, Paula e Michel encontram uma maneira de sair desta, porém não sem antes pagar um alto preço.

Produção 

Este filme é exemplar para a história do cinema neerlandês, tendo em vista ser um filme inteiramente financiado com dinheiro privado. Também é marcante o fato de  contar com  atores de diversas nacionalidades, França, EUA, Reino Unido, Itália, Brasil e Países Baixos, o que o torna direcionado para um mercado  bastante internacional.

A trilha sonora é composição de Jaques Morelenbaum (Central do Brasil) e a  mixagem de som é de Alek Goosse (Bélgica). O filme é comercializado mundialmente pela companhia sueca NonStop Sales.

O período entre produção e finalização do filme (pós-produção) foi mais longo do que o planejado devido a limitações ocorridas durante as tomadas iniciais. O período para rodar este filme foi estipulado em 25 dias. Logo no início das filmagens, o ator mirim precisou ser substituído, e isto custou à produção quatro dias de refilmagem. Também durante a edição do filme, foram rodadas cenas extras no Rio de Janeiro, e dois dias extras em Amsterdam. O tempo total de edição foi de 38 dias. A edição final estendeu-se até o final de 2005.

A produção custou  1,5 milhões de euros.

Estreia 
O filme teve a sua estreia internacional em 25  de setembro 2006 no  Tuschinksi Theatre em Amsterdam, Holanda

Elenco 

 Anne Charrier
 Murilo Benício
 Tom Conti
 Guy Marchand
 Fendi van Brederode
 Corbin Bernsen
 Tygo Gernandt
 Hajo Bruins
 Beppe Clerici
 Helmert Woudenberg
 Manouk van der Meulen
 Marie-France Pisier
 Ana Lucia Torre

Ficha Técnica 
 Direcao e Roteiro: Laurence Lamers
 D.O.P.: Tom Erisman
 Edição: Martyn Gould
 Compositor: Jaques Morelenbaum
 Diretor de Arte: Dimitri Merkoulov
 Produtor: Silvester Slavenburg e Martin Lagestee
Companhia produtora: Slavenburg Films

Festivals 
O filme foi exibido nos seguintes festivas:
 Festival da Holanda
 Mostra de São Paulo
 Filmfest von Braunschwick
Dereel Festival of Melbourne
The New Orleans Film Festival
The Exground Film Festival of Wiesbaden

Ligações externas 

Filmes dos Países Baixos de 2005